Die Saison 1995/96 war die erste reguläre Saison der West Coast Hockey League. Während der regulären Saison bestritten die sechs regulären WCHL-Teams jeweils 58 Spiele, während eine Gastmannschaft bestehend aus russischen Eishockeyspielern unter dem Namen Red Army gegen jede der anderen Mannschaften in Hin- und Rückspiel antrat. In den Play-offs setzten sich die San Diego Gulls durch und gewannen den ersten Taylor Cup in ihrer Vereinsgeschichte.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Taylor Cup-Playoffs

Weblinks 
 Saison 1995/96 auf hockeydb.com (englisch)

1995/96
Eishockeysaison 1995/96